Zuid-Afrikaans rugby sevensteam (mannen)
 Zuid-Afrikaans rugby sevensteam (vrouwen)